Vlast může mít vícero významů:

 Vlast – rodná země

v politice
 Baťkivščyna (ukrajinsky Vlast) – středová politická strana na Ukrajině
 Moledet (hebrejsky Vlast) – ultrapravicová politická strana v Izraeli
 Vlast (ruská strana) – nacionalistická politická strana v Rusku

Související články 
 Má vlast (rozcestník)